Okręty US Navy o nazwie USS "Kewaydin":

 Pierwszy "Kickapoo" został przemianowany na "Keywadin" 10 sierpnia 1869. Niektóre źródła podają, że zmieniono nazwę na "Kewaydin".
 Drugi "Kewaydin" (AT-24) był holownikiem, który wszedł do służby 4 listopada 1919. Służył po I wojnie światowej jako transportowiec i w czasie II wojny światowej na Atlantyku. Został wycofany ze służby 10 grudnia 1945. 

Zobacz też nazwę USS "Keywadin".

Kewaydin